Die Toten steht für:

literarische Werke:
 Die Toten (James Joyce), Erzählung von James Joyce (1914)
 Die Toten (Kracht), Roman von Christian Kracht (2016)

Filme:
 Die Toten (Film), US-amerikanischer Film von John Huston (1987)